Boavistense – abitanti di Boa Vista da Aparecida
Boavistense – abitanti di Boa Vista das Missões
Boavistense – abitanti di Boa Vista do Buricá
Boavistense – abitanti di Boa Vista do Gurupi
Boavistense – abitanti di Boa Vista do Ramos
Boavistense – abitanti di Boa Vista do Sul
Boavistense – abitanti di Boa Vista
Boavistense – abitanti di Contea di Boa Vista
Boavistense – abitanti di Nova Boa Vista
Boavistense – abitanti di Santa Maria da Boa Vista
Boavistense – abitanti di São José da Boa Vista
Boavistense – abitanti di São Miguel da Boa Vista
Boavistense – abitanti di São Sebastião da Boa Vista